Шкулев, Шкулева — русская фамилия.

Известные носители:
 Шкулёв, Виктор Михайлович (род. 1958) — советский и российский журналист, основатель одного из крупнейших издательских домов России «Hachette Filipacchi Shkulev», выпускающий ELLE, Maxim и Psychologies.
 Шкулёв, Филипп Степанович (1868—1930) — русский поэт, в честь которого названа Улица Шкулёва.

См. также 
 
 Шкулевская